Die Saison 1998/99 war die 52. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Weblinks 
 

B1999
Eishockeysaison 1998/99